El nombre Charagua puede referirse a:

 Charagua, localidad de Bolivia.
 Charagua, lado A del sencillo Charagua / El aparecido de 1971 de Inti-Illimani.